The Fatal Marriage – cortometraggio del 1914 diretto da Henry Lehrman
Enoch Arden (The Fatal Marriage) – film del 1915 diretto da William Christy Cabanne
The Fatal Marriage – cortometraggio del 1918 diretto da William Campbell